Kieslinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Kieslinger (1900–1975), österreichischer Geologe
 Franz Kieslinger (1891–1955), österreichischer Kunsthistoriker

Siehe auch:

 Kiesling
 Kislinger